Az a lap a kanadai angol nyelvű Teletoon és a francia nyelvű Télétoon adók saját gyártású műsorait listázza.

Források 

Teletoon